Stanis ist

ein Personenname:
 Sharon Stanis, US-amerikanische Geigerin und Musikpädagogin
 Stanis (1913–1985), französischer Fußballspieler, siehe Stefan Dembicki

ein Ortsname:
 Stanis (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern